Biografies:
Francesc Coll i Guitart (Gombrèn, 18 de maig de 1812 - Vic, 2 d'abril de 1875) sacerdot i missioner beatificat i canonitzat.
Francesc Coll i Saladrigas alcalde de Mollet del Vallès entre 1910 i 1912.
Francesc Coll i Turbau (Girona, 18 de juliol de 1886 - Girona, 14 de març de 1936) cirurgià i polític gironí.
Francesc Coll i Jové (Barcelona, 1799 – 5 de març de 1847) advocat, hisendat i polític català.